Хосе Альсидес (Пепе) Морено Мора (; род. 10 сентября 1981, Сантандер-де-Киличао, Колумбия) — колумбийский футболист, игравший на позиции нападающего.

Биография

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом на родине в Колумбии. Выступал за «Депортиво Пасто», «Америка Кали» и «Мильонариос». В своё время считался одним из самых талантливых игроков в Колумбии. В 2006 году находился в аренде в «Динамо» (Киев). Позже подписал контракт с «Индепендьенте» из Аргентины в 2008 году находился в аренде сначала в «Стяуа», а потом в «Америка Кали». С 2009 года выступает за перуанский «Хуан Аурих».

Карьера в сборной 
Являлся игроком молодёжной сборной Колумбии, в составе которой участвовал в финальном турнире ЧМ-2005 (до 20 лет). В сборной Колумбии провёл 3 игры в 2006 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамомания»
 
 
 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Хуан Аурич»
Игроки ФК «Атлетико Уила»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Ла Экидад»
Игроки ФК «Атлетико Букараманга»
Игроки ФК «Хагуарес де Кордова»